Клод Легран (; 16 августа 1941 года, Ламура) — французский лыжник, участник зимних Олимпийских игр 1964 и 1968 годов.

Карьера 

Принял участие в зимних Олимпийских играх 1964 года в Иннсбруке. В гонке на 15 км занял 37-е место, а в гонке на 30 км — 25-е. В обеих гонках стал худшим из французов. На Олимпийских играх 1968 года, проводившихся в Гренобле, выступил только в одной гонке — лыжном марафоне на 50 км, в котором финишировал 41-м.

Клод — младший брат биатлониста Сержа Леграна, представлявшего Францию на зимних Олимпийских играх 1968 года.

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 
 Результаты на сайте sports-reference.com  
 Результаты на сайте the-sports.org

Лыжники Франции
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года